Alins, nom oficial d'Alins de Vallferrera, municipi del Pallars Sobirà.
 Alins de Llitera (Alins del Monte), poble del municipi de Sanui i Alins, a la Llitera.
 Alins d'Isàvena, llogaret del municipi de les Paüls a la Ribagorça.